Municipio de Ellisville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ellisville (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Ellisville (condado de Faulk, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Faulk.
 Municipio de Ellisville (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fulton.